Маска Красной смерти ():

 «Маска Красной смерти» — рассказ американского писателя Эдгара Аллана По, написан в 1842 году.
 «Маска Красной смерти» — фильм ужасов, Великобритания, 1964 год. Режиссёр — Роджер Корман.
 «Маска Красной смерти» — триллер, ремейк фильма 1964 год, США, 1989 год. Режиссёр — Ларри Бренд.
 «Маска Красной смерти» — триллер, США, 1990 год. Режиссёр — Алан Биркиншоу.
 «Маска Красной смерти» — мультфильм югославского режиссёра Павала Штальтера.